Фарао́н:
 Фараон — титул царей Древнего Египта.
 «Фараон» — род азартной карточной игры.
 «Фараон», на жаргоне — полицейский, городовой.
 «Фараон» — предпоследнее из крупных произведений писателя Болеслава Пруса.
 «Фараон» — экранизация одноимённого романа Болеслава Пруса.

См. также 
 Фараоны
 Фараонки
 Фараонов муравей — вид домашнего муравья.
 Pharaoh (значения)

Примечания